Viktualienmarkt (Markt für Viktualien=Lebensmittel) heißen folgende Märkte:
 Viktualienmarkt in Castrop-Rauxel
 Viktualienmarkt in Forchheim
 Viktualienmarkt in Gars am Kamp
 Viktualienmarkt in Ingolstadt
 Viktualienmarkt in Lünen
 Viktualienmarkt in der Münchner Innenstadt
 Pasinger Viktualienmarkt im Münchner Stadtteil Pasing
 Viktualienmarkt in Straubing

Viktualienmarkt steht außerdem für:
 Tatort: Viktualienmarkt, ein Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort

Siehe auch: